

Sigle 
 Servizio di sicurezza dell'Ucraina – Bezpeky Ukrayiny (SBU), servizio segreto ucraino
 Strategic business unit – unità organizzativa strategica di un'impresa, in organizzazione aziendale

Codici 
 SBU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Springbok (Sudafrica)
 sbu – codice ISO 639-3 della lingua stod bhoti